Colobot (colonize with bots) — трёхмерная обучающая стратегическая игра. Разработана компанией Epsitec SA. Игра призвана обучить детей (от 10 лет и старше) навыкам программирования в игровой форме.

История 
Разработка началась в 2000 году на основе предыдущих игр компании. 23 июля 2001 года вышла демоверсия 1.0c (e). Выпуск игры состоялся 20 августа 2001. Эксклюзивными дистрибьюторами были выпущены версии 1.3 на CD-дисках на французском в сотрудничестве с Alsyd Multimédia, на польском в сотрудничестве с Manta Multimedia, на немецком — WG-Verlag und Lizenzen AG. Игра запускалась при наличии вставленного CD-диска, с которого к тому же в игре проигрывались фоновые музыкальные треки. Для ознакомления бесплатно предлагалась демоверсия игры с несколькими начальными миссиями под версией 1.17. Нелицензионный перевод на русский выполнила компания Фаргус. Выходили патчи 1.5 (f) для французской и 13 сентября патч 1.7(e) для английской версий. 11 октября вышел последний патч 1.8 (e, f) к дисковой версии. В 2003 году вышла игра Ceebot.

Сообщество  PPC ( — польский портал Colobot — colobot.xt.pl, colobot.cba.pl, с 2012 colobot.info) выпустило редактор карт, а в 2008 году объявило о начале собственной разработки Colobot 2. В 2012 году PPC попросили помощи у Epsitec в работе над Colobot 2. По взаимному соглашению Epsitec передала PPC часть (22 012 строк) исходного кода Colobot (использовался и в Ceebot) под лицензией GNU GPL v3. Также PPC было разрешено использовать название «Colobot» и ресурсы игры. Сообщество продолжило разработку оригинальной игры на GitHub под названием Colobot: Gold Edition, первая версия которой вышла в июне 2013 года. В 2014 году сообщество изменило название на International Colobot Community (ICC), а группа активных разработчиков стала называться TerranovaTeam.

Цель
Цель игры (сюжет) — подготовка планет для колонизации человеком (отсюда и название — Colonize with bots — колонизация с помощью роботов).

Особенности

Игра содержит несколько режимов игры: миссии с единой сюжетной линией, упражнения, бои, свободная игра, игра на своей карте (в версии 1.8). Для прохождения режима кампании, состоящей из 36-и заданий (в патчах были добавлены несколько новых миссий) на 9-и планетах, навыки программирования необязательны, программы сбора ресурсов или охраны базы предоставляются уже готовыми к запуску и помещёнными в личные меню роботов. После успешного прохождения каждой миссии или нескольких провалов этой миссии становится доступна пошаговая подсказка к прохождению. Роботами можно управлять вручную с помощью клавиш клавиатуры и мыши или джойстика.

К каждой миссии NASA с помощью коммуникатора SatCom посылает задание для астронавта с объяснением, что необходимо сделать. В том же SatCom находится характеристика текущей планеты, полученная с орбитального разведывательного зонда, и обширная справка с описаниями активных предметов и языка Cbot. Также зачастую NASA пересылают готовую заготовку для управления роботами — готовая программа с помощью которой можно решить поставленную задачу миссии.

Главной особенностью игры является возможность создавать программы, в соответствии с которыми в игре действуют роботы (задавая им алгоритмы самостоятельной работы и заменяя ими монотонные действия, которые может делать и сам игрок), поэтому считается, что игра способствует обучению программированию. Язык программирования, встроенный в игру, похож на C++ или Java, но имеется ограничение на размер программы — не более 20 000 символов (10 000 до патча 1.8), что не позволяет писать серьёзные программы вроде имитации искусственного интеллекта.

Примечания

Ссылки 
 
 www.ceebot.org
 www.colobot.info
 wiki:
 
 
 
 
 
 Colobot manual - Le langage CBOT
 
 
 
 Вид обложек диска Poland Manta Multimedia, Komputer Świat GRY Alsyd, Colobot - Collection Stars WG-Verlag und Lizenzen AG 

Ниже представлены некоторые рецензии на эту игру
 рецензия ФАРГУСа
 рецензия AG
 ответная рецензия игрока на рецензию AG
 Habrahabr, описание игры

Компьютерные игры 2001 года
Игры для программистов
Игры для Windows
Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, разработанные в Швейцарии